Enrique Díaz (piłkarz)
 Víctor Díaz (zapaśnik)
 Enrique Díaz Díaz

Zobacz też 
 Júnior Enrique Díaz